Анато́лий Ива́нович Кра́вченко:
 Кравченко, Анатолий Иванович (1937—2020) — украинский поэт, публицист и переводчик.
 Кравченко, Анатолий Иванович (1937—1994) — советский футболист и тренер